Кызылшилик — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кызылшилик — село в Нуринском районе Карагандинской области.
 Кызылшилик — село в Каркаралинском районе Карагандинской области.
 Кызылшилик — село в Баянаульском районе Павлодарской области.